Jackson Heights – gruppo musicale britannico
 Jackson Heights – quartiere situato nella zona nord-est del Queens, uno dei cinque borough della città di New York, Stati Uniti d'America
 Jackson Heights – CDP della Carolina del Nord, Stati Uniti d'America